Fechtschule steht für
  Fechtschule (Veranstaltung), eine Form von Preiskämpfen und Fechtwettbewerben im Spätmittelalter und der Frühen Neuzeit

Einzelne Schulen:
 Deutsche Fechtschule
 Sächsische Fechtschule
 Fechtschule (Dirmstein)